Lys puede referirse a:

Ficción 
 Lys, una ciudad perteneciente al mundo ficticio de la saga de novelas Canción de hielo y fuego del escritor estadounidense George R. R. Martin.

Geografía 
 Río Lys (en neerlandés, Leie), nace en Lisbourg (Paso de Calais, Francia) y desemboca en el Escalda en Gante, Bélgica. 
 Río Lys, en Valle de Aosta 
 Lys, comuna francesa situada en Nièvre.
 Lys, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.

Química 
 Abreviatura de Lisina, aminoácido componente de las proteínas sintetizadas por los seres vivos.

Sigla 
 LYS es el  código IATA del Aeropuerto de Lyon Saint-Exupéry.